Karl Roehl bzw. Karl Röhl ist der Name folgender Personen:

* Karl von Roehl (General, 1795) (1795–1885), preußischer Generalleutnant
 Karl von Roehl (General, 1819) (1819–1891), preußischer Generalleutnant
 Karl Roehl (Missionar) (1870–1951), deutscher evangelischer Missionar
 Karl Peter Röhl (1890–1975), deutscher Maler, Grafiker und Designer